В данном списке представлены фильмы американской актрисы Бетти Грейбл.

Фильмографии актрис
Фильмографии США